Mark Hurtubise (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur
En 2001, il commence sa carrière en junior majeur avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ. Il commence sa carrière professionnelle en 2005 avec le Frostbite de l'Adirondack dans l'UHL. En 2008, il part jouer en Europe. Il porte les couleurs des Édimbourg Capitals dans l'EIHL. Il inscrit quatre-vingt-neuf points dont cinquante-neufs assistances soit les meilleurs totaux de la ligue en saison régulière. Il décide alors de rejoindre la Suède. Il s'illustre avec l'Olofström IK, pensionnaire la Division 1, le troisième niveau national. Il est le meilleur pointeur de la saison régulière avec soixante-quinze points et le meilleur buteur avec trente-cinq buts. Ses performances lui permettent de signer un contrat avec l'Almtuna IS, une équipe évoluant au niveau supérieur, l'Allsvenskan. En 2011-2012, il signe au Leksands IF. L'équipe accède à la SHL à l'issue de la saison 2012-2013. Hurtubise découvre finalement l'élite suédoise avec l'AIK IF en 2013-2014.

Il effectue un bref passage dans la Liiga avec l'Ilves à l'automne 2014. Il revient ensuite dans l'Allsvenskan à l'IF Björklöven.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||68 ||8 ||12 ||20 ||22 ||9 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||39 ||10 ||12 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||34 ||8 ||15 ||23 ||24 ||9 ||5 ||4 ||9 ||4
|-
|2003-2004 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||53 ||19 ||22 ||41 ||38 ||7 ||4 ||1 ||5 ||10
|-
|2004-2005 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||53 ||18 ||37 ||55 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Frostbite de l'Adirondack ||UHL ||68 ||24 ||42 ||66 ||53 ||6 ||2 ||5 ||7 ||12
|-
|2006-2007 ||Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||71 ||17 ||24 ||41 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||66 ||14 ||30 ||44 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Édimbourg Capitals ||EIHL ||54 ||30 ||59 ||89 ||78 ||2 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2009-2010 ||Olofström IK ||Division 1 ||40 ||35 ||40 ||75 || 75|| 6|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2010-2011 ||Almtuna IS || Allsvenskan || 52|| 11|| 26|| 37|| 65|| 6||0 || 2|| 2|| 8
|-
|2011-2012 || Leksands IF || Allsvenskan || 49|| 14|| 18|| 32|| 22|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2012-2013 || Leksands IF || Allsvenskan || 52|| 18|| 27|| 45|| 26|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || AIK IF || SHL || 54|| 13|| 4|| 17|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Ilves || Liiga || 9|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IF Björklöven || Allsvenskan || 37|| 14|| 19|| 33|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HC Red Ice || LNB || 14|| 3|| 12|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Krefeld Pinguine || DEL ||27 || 6|| 4|| 10||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||54 || 12 || 14 || 26 || 16 || 13 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
|2017-2018 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen ||48 || 20 || 33 || 53 || 102 || 4 || 2 || 1 || 3 || 24
|-
|2018-2019 || Nottingham Panthers || EIHL || 60 || 12 || 34 || 46 || 44 || 3 || 1 || 3 || 4 || 4 
|-
|2019-2020|| EHC Lustenau || Alps HL ||31 || 13 || 28 || 41 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| EHC Lustenau || Autriche 2 ||3  || 3 || 3 || 6 || 8 || 4 || 1 || 5  || 6 || 2 
|-
| 2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus ||16 || 3 || 7|| 10 || 43 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références  

Naissance en juin 1984
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Frostbite de l'Adirondack
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du IF Björklöven
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Almtuna IS
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du EHC Lustenau
Joueur des Boxers de Bordeaux